Ви́ктор Леони́дович Матро́сов (7 октября 1950, Москва — 19 января 2015, Московская область) — российский математик, академик РАН (с 2008 года). Ректор Московского педагогического государственного университета (с 1987 по 8 июля 2013 года), заведующий кафедрой информатики и дискретной математики МПГУ, доктор физико-математических наук, профессор.

Вся научно-педагогическая карьера Матросова была связана с МПГУ. Он был выпускником этого вуза, затем работал в нём преподавателем, деканом, а в возрасте 37 лет был назначен на пост ректора, который занимал до 2013 года.

Биография 
В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию «Классы рекурсивных функций по сложности вычислений: аналитические характеристики сигнализирующих», в 1985 году — докторскую «Корректные алгебры алгоритмов распознавания ограниченной ёмкости».

С 1987 года — ректор Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина, позже Московского педагогического государственного университета.

16 марта 1990 года избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР. 7 апреля 1992 года избран действительным членом Российской академии образования по Отделению профессионального образования.

26 мая 2000 года избран членом-корреспондентом РАН по Отделению информатики, вычислительной техники и автоматизации (информатика), позднее перешёл в секцию Прикладной математики и информатики Отделения математических наук РАН. 29 мая 2008 года избран академиком РАН.

С 20 октября 2005 года по 6 сентября 2010 года входил в состав Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию.

Обвинение в СМИ 

8 июля 2013 года министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов уволил Виктора Матросова с должности ректора, поскольку, как отметил министр в своём блоге в Твиттере, ректор МПГУ допустил «многолетнее функционирование в своём вузе совета Д 212.154.01 — „фабрики фальшивых диссертаций“». После этого в результате проведения внутренней проверки руководство университета направило письменное обращение и материалы в Следственный комитет для проверки бывшего ректора. В первоначальных претензиях нового руководства МПГУ значилось хищение В. Л. Матросовым и его приближёнными денежных средств в размере 192 млн рублей, позднее цифра увеличилась до 2,5 млрд рублей.. В марте 2014 года Следственный комитет отклонил эти обвинения постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела по причине отсутствия события преступления.

Скоропостижно скончался на 65-м году жизни 19 января 2015 года на своей подмосковной даче.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1986 год)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 год)
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (1997 год)
 Премия Правительства Российской Федерации 1996 года в области образования (24 октября 1997 года) — за создание «Комплекта учебников по высшей математике для педагогических вузов»
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (31 декабря 1997 года) — за большой вклад в развитие образования, науки и подготовку квалифицированных специалистов 
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (9 октября 2000 года) — за большой личный вклад в развитие российского образования и многолетний добросовестный труд.
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (19 июля 2001 года) — за заслуги в научной деятельности
 Орден святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси (РПЦ) (2002 год)
 Медаль К. Д. Ушинского (2002 год)
 Медаль королевы Виктории Международной корпорации социального партнерства «Europe Business Assembly» (2005 год)
 Медаль Российской Академии Наук «За заслуги в области педагогики» (2007 год)
 Премия Правительства Российской Федерации 2009 года в области науки и техники (17 марта 2010 года) — за создание современных систем автоматизации управления обогатительными фабриками и технологическими комплексами угольных шахт нового поколения
 Почётная грамота Правительства Москвы (1 октября 2010 года) — за большой вклад в реализацию государственной политики в области науки и образования, подготовку высококвалифицированных специалистов для города Москвы и в связи с 60-летием со дня рождения
 Благодарность Главы Российского Императорского Дома (10 декабря 2010 года) — за примерное служение Отечеству и высокополезные труды на поприще образования и воспитания достойных граждан Государства Российского 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (26 ноября 2011 года) — за большой вклад в развитие образования, науки и подготовку квалифицированных специалистов
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
 Золотой почётный знак «Общественное признание», 
 Почетный знак «Ректор года 2005» независимого общественного совета конкурса «Золотая медаль «Европейское качество»
 Знак отличия Министерства обороны РФ «Главный маршал артиллерии Неделин»
 Общественная премия «Сокровищница Родины»

Основные работы 

 Матросов В. Л. Корректные алгебры ограниченной ёмкости над множествами некорректных алгоритмов // Доклады академии наук СССР. 1980 Т. 253, № 1, с. 25-30.
 Матросов В. Л. Корректные алгебры ограниченной ёмкости над множествами некорректных алгоритмов // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1981 Т. 21, № 5, с. 1276—1291.
 Матросов В. Л. О критериях полноты модели алгоритмов вычисления оценок и её алгебраических замыканий // Доклады академии наук СССР. 1981 Т. 258, № 4, с. 791—796.
 Матросов В. Л. Оптимальные алгебры в алгебраических замыканиях операторов вычисления оценок // Доклады академии наук СССР. 1982 Т. 262, № 4, с. 818—822.
 Матросов В. Л. Нижние оценки ёмкости многомерных алгебр алгоритмов вычисления оценок // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1984 Т. 24, № 12, с. 1881—1892.
 Матросов В. Л. Ёмкость алгебраических расширений модели алгоритмов вычисления оценок // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1984 Т. 11, № 5, с. 1719—1730.
 Матросов В. Л. Ёмкость полиномиальных расширений множества алгоритмов вычисления оценок // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1985 Т. 25, № 1, с. 122—133.
 
 
 Теоретические основы информатики  : учебник для студентов ... по направл. "Пед. образование", профиль "Информатика" / В. Л. Матросов, В. А. Горелик, С. А. Жданов и др. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2018. - 242, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Педагогическое образование. Бакалавриат).; ISBN 978-5-4468-1041-3 : 1000 экз.

Примечания

Ссылки 

 
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Математики по алфавиту
Математики России
Выпускники МПГУ
Преподаватели МПГУ
Ректоры вузов Москвы
Математики СССР
Члены-корреспонденты АПН СССР
Умершие в Московской области
Похороненные на Троекуровском кладбище
Кавалеры ордена Преподобного Сергия Радонежского II степени
Кавалеры ордена Святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси